Spartak je ruski vaterpolski klub iz Volgograda.

Klupski uspjesi 
prvenstvo: 1997., 1999., 2003., 2004., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016.

kup: 1998., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2007., 2009.

Kup LEN: 2013./14.

Vanjske poveznice 
Spartak Volgograd
Stranice

Ruski vaterpolski klubovi